Guiliano est un patronyme porté notamment par :

 Cyrielle Guiliano (1987-), tireuse française au pistolet 10 et 25 mètres ;
 Mireille Guiliano (1946-), autrice franco-américaine.